Robert Miller peut désigner :

 Robert Miller Patton (1809-1885), homme politique démocrate américain ;
 Robert Miller Montague (1889-1958), militaire américain ;
 Robert Rush Miller (1916-2003), ichtyologiste américain ;
 Robert C. Miller (1920-1998), météorologue américain ;
 Robert M. Miller (1927-),  vétérinaire comportementaliste américain ;
 Robert Ellis Miller (1932-2017), réalisateur américain ;
 Robert Warren Miller (1933-), milliardaire américain fondateur du Duty-Free ;
 Robert Miller (1944-), catcheur néo-zélandais ;
 , compositeur de musique américain.